Abominable (2006), een horrorfilm van Ryan Schifrin
Abominable (2019), een computeranimatiefilm van Jill Culton